Ла-Арментера (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Эмпорда. Занимает площадь 6 км². Население — 865 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Жироны